|-
|(3901) Нанкиндасюэ (Nanjingdaxue) || 1958 GQ || 7 апреля 1958 || Нанкин || -
|-
|(3902) Ёритомо (Yoritomo) || 1986 AL || 14 января 1986 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
|(3903) Климент Охридский (Kliment Ohridski)|| 1987 SV2 || 20 сентября 1987 || Рожен || Эрик Эльст
|-
|(3904) Хонда (Honda) || 1988 DQ || 22 февраля 1988 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|(3905) Допплер (Doppler) || 1984 QO || 28 августа 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3906) Чао (Chao) || 1987 KE1 || 31 мая 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3907) Килмартин (Kilmartin) || A904 PC || 14 августа 1904 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(3908) Нюкта (Nyx) || 1980 PA || 6 августа 1980 || Ла-Силья || Г.-Э. Шустер
|-
|(3909) Гладис (Gladys) || 1988 JD1 || 15 мая 1988 || Андерсон-Меса || K. W. Zeigler
|-
|(3910) Лист (Liszt) || 1988 SF || 16 сентября 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
|(3911) Отомо (Otomo) || 1940 QB || 31 августа 1940 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3912) Троя (Troja) || 1988 SG || 16 сентября 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
|(3913) Шемен (Chemin) || 1986 XO2 || 2 декабря 1986 || CERGA || -
|-
|(3914) Котогахама (Kotogahama) || 1987 SE || 16 сентября 1987 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(3915) Фукусима (Fukushima) || 1988 PA1 || 15 августа 1988 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
|(3916) Маева (Maeva) || 1981 QA3 || 24 августа 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3917) Франц Шуберт (Franz Schubert) || 1961 CX || 15 февраля 1961 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3918) Брель (Brel) || 1988 PE1 || 13 августа 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
|(3919) Мэри Эннинг (Maryanning) || 1984 DS || 23 февраля 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3920) Обиньян (Aubignan) || 1948 WF || 28 ноября 1948 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(3921) Клементьев (Klementʹev) || 1971 OH || 19 июля 1971 || Крым || B. A. Burnasheva
|-
|(3922) Хизер (Heather) || 1971 SP3 || 26 сентября 1971 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
|(3923) Радзиевский (Radzievskij) || 1976 SN3 || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3924) Берч (Birch) || 1977 CU || 11 февраля 1977 || Паломар || Эдвард Боуэлл,  Чарльз Коваль
|-
|(3925) Третьяков (Tretʹyakov) || 1977 SS2 || 19 сентября 1977 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3926) Рамирес (Ramirez) || 1978 VQ3 || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(3927) Фелицияплат (Feliciaplatt) || 1981 JA2 || 5 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|(3928) Ранда (Randa) || 1981 PG || 4 августа 1981 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
|(3929) Кармельмария (Carmelmaria) || 1981 WG9 || 16 ноября 1981 || Перт || P. Jekabsons
|-
|(3930) Васильев (Vasilev) || 1982 UV10 || 25 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3931) Баттен (Batten) || 1984 EN || 1 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3932) Edshay || 1984 SC5 || 27 сентября 1984 || Паломар || M. C. Nolan,  Кэролин Шумейкер
|-
|(3933) Португалия (Portugal) || 1986 EN4 || 12 марта 1986 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
|(3934) Tove || 1987 DF1 || 23 февраля 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен, Карл Аугюстесен,  H. J. Fogh Olsen
|-
|(3935) Toatenmongakkai || 1987 PB || 14 августа 1987 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(3936) Эльст (Elst) || 2321 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. Ван Хаутен,  И. Ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(3937) Бретаньон (Bretagnon) || 1932 EO || 14 марта 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3938) Chapront || 1949 PL || 2 августа 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3939) Huruhata || 1953 GO || 7 апреля 1953 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3940) Ларион (Larion) || 1973 FE1 || 27 марта 1973 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3941) Гайдн (Haydn) || 1973 UU5 || 27 октября 1973 || Тавтунбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3942) Чуриванния (Churivannia) || 1977 RH7 || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3943) Зильберман (Silbermann) || 1981 RG1 || 3 сентября 1981 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3944) Хеллидей (Halliday) || 1981 WP1 || 24 ноября 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3945) Герасименко (Gerasimenko) || 1982 PL || 14 августа 1982 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3946) Шор (Shor) || 1983 EL2 || 5 марта 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3947) Сведенборг (Swedenborg) || 1983 XD || 1 декабря 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3948) Бор (Bohr) || 1985 RF || 15 сентября 1985 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(3949) Мах (Mach) || 1985 UL || 20 октября 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3950) Ёсида (Yoshida) || 1986 CH || 8 февраля 1986 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
|(3951) Зикики (Zichichi) || 1986 CK1 || 13 февраля 1986 || Сан-Витторе || -
|-
|(3952) Руссельмарк (Russellmark) || 1986 EM2 || 14 марта 1986 || Рожен || -
|-
|(3953) Перт (Perth) || 1986 VB6 || 6 ноября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3954) Мендельсон (Mendelssohn) || 1987 HU || 24 апреля 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3955) Bruckner || 1988 RF3 || 9 сентября 1988 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3956) Caspar || 1988 VL1 || 3 ноября 1988 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(3957) Сугиэ (Sugie) || 1933 OD || 24 июля 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3958) Комендантов (Komendantov) || 1953 TC || 10 октября 1953 || Крым (Симеиз) || Пелагея Шайн
|-
|(3959) Ирвин (Irwin) || 1954 UN2 || 28 октября 1954 || Бруклин || IAP
|-
|(3960) Чалюбедзюй (Chaliubieju) || 1955 BG || 20 января 1955 || Нанкин || -
|-
|(3961) Артуркокс (Arthurcox) || 1962 OB || 31 июля 1962 || Бруклин || IAP
|-
|(3962) Валяев (Valyaev) || 1967 CC || 8 февраля 1967 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
|(3963) Параджанов (Paradzhanov) || 1969 TP2 || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3964) Данилевский (Danilevskij) || 1974 RG1 || 12 сентября 1974 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3965) Коноплёва (Konopleva) || 1975 VA9 || 8 ноября 1975 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3966) Чередниченко (Cherednichenko) || 1976 SD3 || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3967) Шехтелия (Shekhtelia) || 1976 YW2 || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3968) Коптелов (Koptelov) || 1978 TU5 || 8 октября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3969) Росси (Rossi) || 1978 TQ8 || 9 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3970) Herran || 1979 ME9 || 28 июня 1979 || Cerro El Roble || К. Торрес
|-
|(3971) Воронихин (Voronikhin) || 1979 YM8 || 23 декабря 1979 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3972) Ричард (Richard) || 1981 JD3 || 6 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3973) Огилви (Ogilvie) || 1981 UC1 || 30 октября 1981 || Сокорро || L. G. Taff
|-
|(3974) Verveer || 1982 FS || 28 марта 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3975) Верди (Verdi) || 1982 UR3 || 19 октября 1982 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3976) Lise || 1983 JM || 6 мая 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
|(3977) Maxine || 1983 LM || 14 июня 1983 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3978) Клепешта (Klepešta) || 1983 VP1 || 7 ноября 1983 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3979) Брорсен (Brorsen) || 1983 VV1 || 8 ноября 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3980) Гвиэздослав (Hviezdoslav) || 1983 XU || 4 декабря 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3981) Стодола (Stodola) || 1984 BL || 26 января 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3982) Кастель (Kastelʹ) || 1984 JP1 || 2 мая 1984 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3983) Сакико (Sakiko) || 1984 SX || 20 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3984) Chacos || 1984 SB6 || 21 сентября 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3985) Raybatson || 1985 CX || 12 февраля 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3986) Рожковский (Rozhkovskij) || 1985 SF2 || 19 сентября 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3987) Вуек (Wujek) || 1986 EL1 || 5 марта 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (3988) Хума (Huma) || 1986 LA || 4 июня 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(3989) Один (Odin) || 1986 RM || 8 сентября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(3990) Хеймдалль (Heimdal) || 1987 SO3 || 25 сентября 1987 || Брорфельде || Поль Йенсен
|-
|(3991) Базилевский (Basilevsky) || 1987 SW3 || 26 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3992) Вагнер (Wagner) || 1987 SA7 || 29 сентября 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
|(3993) Шорм (Šorm) || 1988 VV5 || 4 ноября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3994) Аяси (Ayashi) || 1988 XF || 2 декабря 1988 || Сендай || М. Коисикава
|-
|(3995) Sakaino || 1988 XM || 5 декабря 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
|(3996) Фугаку (Fugaku) || 1988 XG1 || 5 декабря 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
|(3997) Тага (Taga) || 1988 XP1 || 6 декабря 1988 || Дайник || А. Сугиэ
|-
|(3998) Tezuka || 1989 AB || 1 января 1989 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
|(3999) Аристарх (Aristarchus) || 1989 AL || 5 января 1989 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
|(4000) Гиппарх (Hipparchus) || 1989 AV || 4 января 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|}